Имеробапти́сты или имеровапти́сты или гемеробапти́сты ( — «товлей шахарит» (буквально с древневрейского — «окунающиеся на заре»);  от  — «день» +  — «погружать, окунать, креститься»; ) или бапти́сты () — религиозное течение в иудаизме.

В перечне 80-ти христианских ересей «Панарионе» (ок. 378 года) имеробаптисты на 17-м месте и четвёртые среди семи иудейских еретических, с точки зрения христианства, сект.

Происхождение и вероучение 
Точное время появления имеробаптистов — неизвестно. Епифаний Кипрский в Панарионе пишет о том, что имеробаптисты держались одного образа мыслей с фарисеями и книжниками. Время появления фарисеев примерно II в. до н. э. До какого времени имеробаптисты существовали тоже непонятно, в конце IV века Епифаний Кипрский писал, обличая их заблуждения.

Кроме Епифания, имеробаптисты упоминаются в более ранних христианских сочинениях: Апостольские постановления; Иустин Философ — «Разговор с Трифоном Иудеем»; Евсевий Кесарийский — «Церковная история», цитируя Егесиппа. Из более поздних христианских авторов о имеробаптистах писали Иоанн Дамаскин в книге «О ста ересях вкратце» и Никита Хониат в книге  («Сокровище православия»). Климентины на греческом языке говорят об Иоанне Крестителе как ο имеробаптисте, и согласно этому ученики называются его гимеробаптистом. Ба(н)нус или Ваннус (), аскет и учитель Иосифа Флавия также был имеробаптистом.

В отличие от фарисеев имеробаптисты имели одну отличительную особенность в вероучении, за что и получили своё название: они считали, что слова утренней молитвы к Богу необходимо совершать, очистив тело при помощи воды, омовения (Тосефта); об этом писал Самсон из Санса: «Купающиеся утром сказали фарисеям: Мы обвиняем вас в том, что вы неправильно произносите по утрам имя Бога, не совершив ритуального омовения, на что фарисеи ответили: Мы обвиняем вас в неправильном произнесении имени телом, нечистым внутри». Омывали и очищали себя от всякой вины имеробаптисты в любое время года. При Иошуе бен-Леви (III век) остатки имеробаптистов еще существовали, но смысл обряда уже был утрачен.

См. также 
 Фарисеи
 Саддукеи
 Ессеи
 Зелоты

Примечания

Ссылки 
  
 Иустин Философ. «Разговор с Трифоном Иудеем» 
 Иоанн Дамаскин. «О ста ересях вкратце» 
 PG 94. col. 677 «Περὶ αἱρέσεων ἐν συντομίᾳ ἑκατόν, ὅθεν ἤρξαντο καὶ πόθεν γέγονασιν» 
 PG 41 col. 256 
 Епифаний Кипрский. Творения. Часть 1. (1863). стр. 78
 PG 139 col. 1124 (Νικήτας Χωνιάτης. «Θησαυρὸς ὀρθοδοξίας») 
 Епифаний Кипрский. Панарион. Против гемеробаптистов. 
 Апостольские постановления. VI, 6 
 Евсевий Кесарийский (Памфил) «Церковная история». IV, 22 
 PG 2 (Homiliae, II, 23.) col. 223 

История иудаизма
Устный Закон
Талмуд
Течения в иудаизме